Tseng Chun-hsin era il campione in carica ma non ha preso parte a questa edizione.

Holger Vitus Nødskov Rune vince il torneo battendo in finale Toby Alex Kodat con il punteggio di 6-3, 65-7, 6-0.

Teste di serie 

  Lorenzo Musetti (terzo turno)
  Jonáš Forejtek (terzo turno)
  Brandon Nakashima (terzo turno)
  Adrian Andreev (terzo turno, ritirato)
  Thiago Agustín Tirante (terzo turno)
  Emilio Nava (secondo turno)
  Holger Vitus Nødskov Rune (campione)
  Bu Yunchaokete (secondo turno)

  Otto Virtanen (primo turno)
  Martin Damm (semifinale)
  Liam Draxl (primo turno)
  Giulio Zeppieri (secondo turno, ritirato)
  Carlos Alcaraz Garfia (primo turno)
  Shunsuke Mitsui (primo turno)
  Filip Cristian Jianu (quarti di finale, ritirato)
  Rinky Hijikata (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2019